Der Name Dielsdorf bezeichnet verschiedene Ortschaften sowie eine Verwaltungseinheit:

die Gemeinde Dielsdorf ZH, Hauptort des Bezirks Dielsdorf im Kanton Zürich, Schweiz
den Ortsteil Dielsdorf (Schloßvippach) der Gemeinde Schloßvippach im Landkreis Sömmerda, Thüringen
den Bezirk Dielsdorf im Nordwesten des Kantons Zürich